Ягодное (до 1948 года Ваалимо, )) — деревня в Петровском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Зимой 1948 года деревне Марьяниеми было присвоено переводное наименование Ягодная. Переименование было закрепилено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года. Спустя несколько лет деревня была ликвидирована, а её название перешло на находящуюся в 15 км к востоку деревню Ваалимо (Ояла), которая до того была уже переименована в Никаново — «В память погибшего воина Советской Армии Никанова». В результате такого перемещения название Никаново было утрачено.

История 

До 1940 года деревня Ваалимо входила в состав волости Валкъярви Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 января 1940 года в составе Нурмиярвского сельсовета Раутовского района Ленинградской области.

С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года, финская оккупация.

С 1 октября 1948 года в составе Борисовского сельсовета Сосновского района. 

С 1 января 1949 года учитывается, как деревня Ягодное.

С 1 декабря 1960 года — в составе Петровского сельсовета Приозерского района.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году деревня насчитывала 262 жителя. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Ягодное входила в состав Петровского сельсовета.

В 1997 году в деревне Ягодное Петровской волости проживали 117 человек, в 2002 году — 84 человека (русские — 97 %).

В 2007 году в деревне Ягодное Петровского СП проживали 94 человека, в 2010 году — 113 человек.

География 
Деревня расположена в южной части района на автодороге  (подъезд к пос. Пчёлино).

Расстояние до административного центра поселения — 12 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Лосево — 6 км. 

Деревня находится на южном берегу озера Вуокса.

Демография

Улицы 
1-й Школьный проезд, 2-й Школьный проезд, 3-й Школьный проезд, 4-й Школьный проезд, Выборгское шоссе, Дачная, Загородная, Звездная, Колокольцевская, Колокольцевский залив, Лесная, Озёрная, Полевая, Солнечная, Школьная.

Садоводства 
Голубая дача, На Вуоксе.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района